Madroñera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Madroñera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Madroñera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar